Paraheminodus är ett släkte av fiskar. Paraheminodus ingår i familjen Peristediidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Paraheminodus